Вадим Паирель (; 8 ноября 1995) — молдавский футболист, нападающий клуба «Ноа» (Ереван) и сборной Молдавии.

Карьера

Клубная 
Паирель является воспитанником тираспольского футбольного клуба «Шериф». Дебютный матч в чемпионате Молдавии сыграл 21 мая 2013 года против «Костулены». Свой первый гол за «ос» Вадим забил в игре 17 тура Национального дивизиона против «Дачии». В составе команды стал чемпионом Молдавии сезона 2013/14. 24 мая 2015 года выиграл с «Шерифом» Кубок Молдавии 2014/15.

В ходе сезона 2015/16 потерял место в основе «Шерифа». На следующий год был отдан в аренду в клуб второго дивизиона Хорватии «Дугополе», в его составе сыграл 28 матчей. С лета 2017 года выступал за «Петрокуб» (Хынчешть), в его составе в осеннем сезоне 2017 года стал бронзовым призёром.

Сборная 
Выступал за юношеские сборные Молдавии до 17 и до 19 лет.

13 августа 2014 года Вадим дебютировал за молодёжную сборную Молдовы в игре против команды Белоруссии, игра закончилась со счётом 1:0 в пользу молдавской команды. В 2015—2016 годах провёл за команду 5 матчей в отборочном турнире молодёжного чемпионата Европы.

В национальной сборной Молдавии дебютировал 9 октября 2017 года в игре с Австрией, заменив на 86-й минуте Вадима Болохана.

Достижения 
 Чемпион Молдавии (3): 2012/13, 2013/14, 2015/16
 Бронзовый призёр чемпионата Молдавии (2): 2014/15, 2017
 Обладатель Кубка Молдавии (1): 2014/15

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Шериф»
 Профиль на сайте uefa.com
 
 
 

Футболисты Молдавии
Игроки сборной Молдавии по футболу
Игроки ФК «Шериф»
Игроки ФК «Дугополе»
Игроки ФК «Петрокуб»
Игроки ФК «Сфынтул Георге»
Игроки ФК «Динамо-Авто»